

Musique 
 Ángeles del Infierno, groupe de hard rock et de heavy metal fondé à Lasarte en 1978.

Toponyme 
 Pampa del Infierno, ville de la province du Chaco en Argentine.

Voir aussi